Airbus A321 — член семейства узкофюзеляжных коммерческих пассажирских двухдвигательных реактивных авиалайнеров Airbus A320 малой и средней дальности; может перевозить от 185 до 236 пассажиров. Он имеет удлинённый фюзеляж, основанный на базовом A320. Эксплуатация самолёта началась в 1994 году, примерно через шесть лет после A320. Самолёт имеет схожую с другими самолётами семейства Airbus A320 конструкцию, что позволяет пилотам других авиалайнеров семейства A320 управлять самолётом без необходимости переобучения.

В декабре 2010 года Airbus анонсировала новое поколение семейства A320, A320neo. A320neo имеет новые усовершенствованные двигатели, что снижает расход топлива на 15% и повышает дальность полёта. Вариант A321neo имеет удлинённый фюзеляж и винглеты (называемых Airbus шарклетами ()). A321neo перевозит до 244 пассажиров с максимальной дальностью полёта 7400 километров.

Окончательная сборка самолётов происходит в Гамбурге, Германия, и в Мобиле, Алабама (США). На 31 января 2023 года всего поставлено 2723 авиалайнеров А321. American Airlines — крупнейший эксплуатант Airbus A321, парк которого насчитывает 288 самолёта этой модели.

Разработка 

Первый полёт Airbus A321 состоялся 11 марта 1993 года, когда самолёт с регистрационным номером F-WWIA поднялся в воздух с двигателями IAE V2500, второй самолёт оснащенный CFM56-5B, поднялся в воздух в мае 1993 года. Lufthansa и Alitalia были первыми, кто заказал Airbus А321, по 20 и 40 самолётов соответственно. Первый самолёт A321 авиакомпании Lufthansa прибыл 27 января 1994 года, а Alitalia получила свой первый самолёт 22 марта того же года.

Окончательная сборка A321 была произведена в восточной Германии. Впервые Airbus проводила сборку самолёта вне Франции. Это произошло после спора между французами, которые утверждали, что переезд обойдется в 150 000 000 долларов (135 000 000 евро) на ненужные расходы, связанные с новым заводом, и немцы, которые утверждали, что это будет более продуктивным для Airbus в долгосрочной перспективе. Вторая производственная линия была расположена в Гамбурге, где позже производились меньшие по размеру Airbus A319 и A318.

A321 — самый крупный самолёт семейства A320. Длина A321-200 превышает 44,5 м (146 футов), что увеличило максимальную взлётную массу до 93 000 кг (205 000 фунтов). Размах крыла остался неизменным, но на кончиках крыльев появились законцовки крыла (винглеты).

За 30 лет с момента начала эксплуатации максимальная взлётная масса A321 выросла на 20 %. Дальность полёта увеличилась вдвое: с 4300 до 8700 км.

К 2019 году было заказано около 4200 самолётов — четверть всех узкофюзеляжных самолётов Airbus, в том числе 2400 самолётов A321neo, треть всех заказов на семейство A320neo.

Дизайн 

Airbus A321 — узкофюзеляжный самолёт с трёхопорным шасси, оснащенный двумя двигателями, установленными на пилонах крыла. Это низкоплан с однокилевым хвостовым оперением. Отличия от A320 включают удлинение фюзеляжа и некоторые модификации крыла. Фюзеляж удлинили на 4,27 м что делает A321 длиннее, чем А320. Для сохранения характеристик были включены двухщелевые закрылки, увеличив площадь крыла со 124 м2 до 128 м2. Центральный фюзеляж и шасси были усилены, чтобы выдержать массу на 9600 кг больше максимальной взлётной массы в 83 000 кг.

Варианты

А321-100 
Первоначальной версией A321 был A321-100. Он имел меньшую дальность полёта чем A320 по причине отсутствия дополнительного топливного бака для компенсации увеличенного веса. Взлётная масса A321-100 составляет 83 000 кг. A321-100 поступил в эксплуатацию в 1994 году. Всего было произведено около 90 штук; некоторые позже были переделаны в A321-200.

А321-200 
Airbus начал разработку более тяжёлого самолёта с увеличенной дальностью полёта в 1995 году. Это было достигнуто за счёт двигателей большей тяги, незначительного усиления конструкции и увеличения запаса топлива за счёт установки дополнительных топливных баков. Модификации также увеличили максимальную взлётную массу А321-200 до 93 000 кг. Этот вариант впервые поднялся в воздух в декабре 1996 года и начал эксплуатацию в апреле 1997 года в авиакомпании Monarch Airlines. В следующем месяце Middle East Airlines получила свой первый A321-200. Прямыми конкурентами этого варианта А321 являются модели 757-200 и 737-900/900ER.

A321neo 

1 декабря 2010 года Airbus презентовал семейство A320neo (neo с английского является аббревиатурой New Engine Option, что означает «новый вариант двигателя»), самолёты которого по сравнению с предыдущим семейством имеют увеличенную дальность полёта на 930 км, и являются на 15% экономнее по потреблению топлива благодаря новым двигателям CFM International LEAP или Pratt & Whitney PW1000G и большими законцовками крыла (винглетами). Удлинённый прототип A321neo совершил свой первый полёт 9 февраля 2016 года. Первый A321neo начал эксплуатацию в мае 2017 года в авиакомпании Virgin America.

А321LR 

В октябре 2014 года Airbus начал разрабатывать самолёт с увеличенной максимальной взлётной массой на 97 тонн и с увеличенной дальностью полёта. В самолёт было добавлено три дополнительных топливных бака, что дало самолёту большую дальность полёта, чем у Boeing 757-200 на 190 км. Airbus презентовал A321LR 13 января 2015 года. Самолёт имеет дальность полёта в 7400 км и пассажировместимость на 206 места в двух классах. 31 января 2018 года A321LR совершил свой первый полет. 13 ноября 2018 года Arkia Israel Airlines получила первый A321LR.

A321XLR 
В январе 2018 года Airbus рассматривал возможность создать вариант A321LR с ещё большей взлётной массой. Предлагаемый проект A321XLR с увеличенной до 4500 км дальностью полёта предполагалось начать в 2019 году, чтобы начать его эксплуатацию в 2021 или 2022 году, и соотвественно составить конкуренцию . В ноябре Airbus сообщил, что A321XLR будет иметь взлётную массу более 100 тонн и на 1300 км бо́льшую дальность полёта, чем у A321LR. A321XLR был показан на Парижском авиасалоне Ле-Бурже в июне 2019 года. Самолёт имел новый постоянный задний центральный бак (RCT) для большего количества топлива, усиленное шасси для возможности выдержать максимальную взлётную массу в 101 тонну и оптимизированную конфигурацию закрылков задней кромки крыла для сохранения взлетных характеристик. В июне 2022 года самолёт совершил свой первый полёт.

Эксплуатанты 

На ноябрь 2021 года 2371 самолётов A321 находились в эксплуатации.

American Airlines и China Southern Airlines эксплуатируют крупнейший парк самолётов A321, состоящим из 288 и 154 самолётов соответственно.

Заказы и поставки 

Данные на январь 2023

Аварии и инциденты 
С Airbus A321 произошло 32 авиационных происшествия и инцидента, в том числе 6 происшествий приведшие к потере воздушного судна в которых по состоянию на август 2019 года погибло 377 человек.

Технические характеристики

См. также 

 A320
 A318
 A320neo
 Boeing 757
 Boeing 737
 Boeing 737 Next Generation
 Boeing 737 MAX
 MC-21
 Ту-204

Примечания

Ссылки 
 Страница A321ceo на официальном сайте Airbus
 Страница A321neo на официальном сайте Airbus

Двухдвигательные реактивные самолёты
Самолёты Airbus Industrie
Airbus